Luminais est un patronyme porté notamment par :

 Évariste-Vital Luminais (1821-1896), peintre français.
Michel-Pierre Luminais (1752-1812), homme politique français.
 René Marie Luminais (1788-1870), homme politique français.

Homonymie de patronyme